Un sérac est un bloc de glace de grande taille en géologie
 Le sérac est une rivière du sud-ouest de la France
 Le sérac est un fromage